Энжере́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Туль-Нор.

География 
						
Энжере расположен в 15 км к западу от Нанси и в 45 км к югу от Меца. Соседние коммуны: Ливерден на северо-востоке, Сексе-ле-Буа на юге, Вилле-Сент-Этьен и Фонтенуа-сюр-Мозель на юго-западе, Франшвиль на западе, Жайон на северо-западе.

История 	
 Коммуна сильно пострадала во  время Второй мировой войны.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 544 человека.

Достопримечательности 
 Развалины фортифицированного дома в месте, называемом От-дю-Шато.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель